Dit is een lijst van planetoïden 28301-28400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28301) - || 1999 CW67|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28302) - || 1999 CK71|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28303) - || 1999 CY72|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28304) - || 1999 CC75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28305) Wangjiayi || 1999 CH79|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28306) - || 1999 CV79|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28307) - || 1999 CN80|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28308) - || 1999 CA81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28309) Ericfein || 1999 CB81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28310) - || 1999 CT81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28311) - || 1999 CY90|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28312) - || 1999 CH94|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28313) - || 1999 CU99|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28314) - || 1999 CG100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28315) - || 1999 CD101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28316) - || 1999 CK101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28317) Aislinndeely || 1999 CA106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28318) Janecox || 1999 CE106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28319) - || 1999 CR107|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28320) - || 1999 CG110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28321) Arnabdey || 1999 CV110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28322) Kaeberich || 1999 CK111|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28323) - || 1999 CP112|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28324) Davidcampeau || 1999 CN114|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28325) - || 1999 CK118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28326) - || 1999 CY120|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28327) - || 1999 CT123|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28328) - || 1999 CN125|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28329) - || 1999 CD150|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (28330) - || 1999 CG152|| 12 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (28331) Dianeberard || 1999 CD156|| 14 februari 1999 || LONEOS
|-
| (28332) - || 1999 DU1|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (28333) - || 1999 DW1|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (28334) - || 1999 DJ2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28335) - || 1999 DN2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28336) - || 1999 DZ4|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28337) - || 1999 EA2|| 9 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (28338) - || 1999 EL2|| 10 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (28339) - || 1999 EC3|| 10 maart 1999 || J. Broughton
|-
| (28340) Yukihiro || 1999 EG5|| 13 maart 1999 || H. Abe
|-
| (28341) Bingaman || 1999 EU5|| 13 maart 1999 || R. A. Tucker
|-
| (28342) Haverhals || 1999 FB9|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (28343) Florcalandra || 1999 FG9|| 20 maart 1999 || LONEOS
|-
| (28344) Tallsalt || 1999 FE19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (28345) Akivabarnun || 1999 FL19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (28346) Kent || 1999 FV19|| 19 maart 1999 || C. W. Juels
|-
| (28347) - || 1999 FD22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28348) - || 1999 FO23|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28349) - || 1999 FB26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28350) - || 1999 FC26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28351) Andrewfeldman || 1999 FP29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28352) - || 1999 FF31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28353) Chrisnielsen || 1999 FH32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28354) - || 1999 FV33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28355) - || 1999 FW33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28356) - || 1999 FF38|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28357) - || 1999 FB40|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28358) - || 1999 FW48|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28359) - || 1999 FP52|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28360) - || 1999 FU55|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28361) - || 1999 FF59|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (28362) - || 1999 GP5|| 7 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28363) - || 1999 GN6|| 14 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (28364) Bruceelmegreen || 1999 GN7|| 7 april 1999 || LONEOS
|-
| (28365) - || 1999 GF14|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (28366) Verkuil || 1999 GA16|| 9 april 1999 || LINEAR
|-
| (28367) - || 1999 GO16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (28368) - || 1999 GW18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (28369) - || 1999 GA21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (28370) - || 1999 GK34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (28371) - || 1999 GG39|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (28372) - || 1999 HU || 18 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (28373) - || 1999 HL3|| 18 april 1999 || CSS
|-
| (28374) - || 1999 HL11|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (28375) - || 1999 JC || 2 mei 1999 || K. Korlević
|-
| (28376) Atifjaved || 1999 JX19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28377) - || 1999 JC24|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28378) - || 1999 JN24|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28379) - || 1999 JK37|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28380) - || 1999 JO38|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28381) - || 1999 JQ39|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28382) Stevengillen || 1999 JZ48|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28383) - || 1999 JX68|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28384) - || 1999 JT76|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28385) - || 1999 JX76|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28386) - || 1999 JD79|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28387) - || 1999 JE79|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28388) - || 1999 JM86|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28389) - || 1999 JN95|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28390) Demjohopkins || 1999 JW131|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (28391) - || 1999 LV11|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (28392) - || 1999 NQ11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (28393) - || 1999 RB12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (28394) Mittag-Leffler || 1999 RY36|| 13 september 1999 || P. G. Comba
|-
| (28395) - || 1999 RZ42|| 3 september 1999 || R. H. McNaught
|-
| (28396) Eymann || 1999 RY44|| 13 september 1999 || A. Klotz
|-
| (28397) Forrestbetton || 1999 RK53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (28398) Ericthomas || 1999 RE55|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (28399) - || 1999 RY136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (28400) Morgansinko || 1999 RW160|| 9 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten